Chiesa di San Palmerio a Bortigali
 Chiesa di San Palmerio a Ghilarza